Семинарская улица — название улиц в разных городах Российской Федерации и Украины, производное от слова «семинария».

Россия 
 Семинарская улица — улица в Рязани;
 Семинарская улица — бывшее название улицы Тунакова в Казани.
 Семинарская улица — параллельное название Семинарского переулка в Томске, с 25 июня 1929 года — Юрточный переулок.

Украина 
 Семинарская улица в Одессе
 Семинарская улица в Харькове

Примечания